Stremel bezeichnet

 Striemel, norddeutscher Begriff für Streifen
 Stremel (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Stremel ist der Familienname folgender Personen:
 Max Arthur Stremel (1859–1928), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Stremellachs